Ла́врик — українське прізвище.

 Лаврик Віра Іванівна (нар. 1952 р.) — Голова Сумської обласної ради (2014—2015 рр.)
 Лаврик Володимир Володимирович — голова ГО «Спілка ветеранів АТО Сумської області», учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня
 Лаврик Геннадій Іванович (1930-2014) — український архітектор.
 Лаврик Іван Іванович (1922—1993) — радянський військовик часів Другої світової війни, Герой Радянського Союзу (1943).
 Лаврик Микола Іванович (нар. 1952 р.) — український політик, народний депутат 8-го скликання.
 Лаврик Олег Васильович (нар. 1973 р.) — український політик, народний депутат 8-го скликання.
 Лаврик Олександр Хомич (1906–1981) — український кінооператор.
 Лаврик Семен Семенович (1915–1990) — український лікар-гематолог, член-кореспондент АН УРСР (1979), заслужений діяч науки УРСР (1975).
 Лаврик Станіслав Людвігович — боєць ЗСУ, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ик